Alfrinkcollege (Deurne)
Alfrink College (Zoetermeer)